Název Kamenná hora nese více vrcholů:
v Česku:
 1. Kamenná hora (Jevišovická pahorkatina, 229 m) – vrch severovýchodně od vsi Derflice obce Znojmo v okrese  
 2. Kamenná hora (Jevišovická pahorkatina, 278 m) – vrch jihozápadně od obce Kyjovice v okrese Znojmo 
 3. Kamenná hora (Stěbořická pahorkatina) (311 m) – vrch jihozápadně od obce Otice v okrese Opava 
 4. Kamenná hora (Těškovická pahorkatina) (336 m) – vrch severně od obce Kujavy v okrese Nový Jičín 
 5. Kamenná hora (Benešovská pahorkatina) (454 m) – vrch jižně od osady Dojetřice, části města Sázava v okrese Benešov 
 6. Kamenná hora (Melčská vrchovina) (478 m) – vrch jihovýchodně od vsi Deštné, části obce Jakartovice v okrese Opava 
 7. Kamenná hora (Švihovská vrchovina) (507 m) – vrch jihovýchodně od obce Horní Kamenice (v k.ú. Holýšov) v okrese Domažlice 
 8. Kamenná hora (Drahanská vrchovina) (550 m) – vrch východně od obce Biskupice v okrese Svitavy 
 9. Kamenná hora (Verneřické středohoří) (601 m) – vrch severně od vsi Babiny II, části obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem 
 10. Kamenná hora (Slavkovský les) (794 m) – vrch východně od vsi Podlesí, části obce Dolní Žandov v okrese Cheb 
 11. Kamenná hora (Hanušovická vrchovina) (799 m) – vrch severně od vsi Stříbrné Hory, části obce Horní město v okrese Bruntál 
 12. Kamenná hora (Šumava) (1059 m) – vrch západně od města Vimperk v okrese Prachatice
nebo je součástí názvu:
 13. Velká kamenná hora (387 m), také Velká kamenná – vrch severovýchodně od města Luhačovice v okrese Zlín 
Kamenná Hora je také název sídla:
 15. Kamenná Hora – vesnice, část obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever 

Kopce s názvem Kamenná hora na Slovensku:
 Kamenná hora (204 m) – vrch východně od obce Hruboňovo v okrese Nitra (48°26'51.462"N, 18°2'18.464"E)
 Kamenná hora (359 m) – vrch severně od obce Sušany v okrese Poltár (48°26'9.486"N, 19°53'39.056"E)
 Kamenná hora (495 m) – vrch severně od okresního města Bardejov (49°19'33.740"N, 21°15'45.692"E)
 Kamenná hora (632 m) – vrch severně od obce Lednica v okrese Púchov (49°7'7.828"N, 18°12'50.650"E)
 Kamenná hora (668 m) – vrch severně od okresního města Bardejov (49°20'36.920"N, 21°14'34.391"E)
 Kamenná hora (967 m) – vrch jižně od města Podolínec v okrese Stará Ľubovňa (49°13'11.263"N, 20°33'35.291"E)

Další výskyt názvu 
Jde také o druhý nebo původní název těchto vrcholů:
 Šibenný (397 m) – vrchol severně od Drážkova v okrese Příbram
 Rochus (544 m) – vrchol severně od Zlatých Hor v okrese Jeseník
 Hadí hora (940 m) – vrchol severně od Jáchymova v okrese Karlovy Vary

Podobné názvy 
 Kamenná
 Kamenný vrch
 Kamenný kopec
 Kamenitý